Ставангер 2019 () — седьмой международный шахматный турнир, который прошёл в норвежском Ставангере с 3 по 15 июня 2019 года по круговой системе для 10 участников. Турнир выиграл Магнус Карлсен, набравший 13,5 очков.

Участники

Правила 
В случае ничьей проводится Армагеддон с тем же цветом фигур. За победу в основной партии начисляется 2 очка, в Армагеддоне — 1,5, за поражение в Армагеддоне — 0,5, за поражение в основной партии — 0. Соглашение на ничью до 30-го хода запрещено.

В случае дележа первого места проводится тай-брейк.

Контроль времени: 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход начиная с 41-го. Армагеддон: 10 минут против 7 с добавлением 3 секунд на ход начиная с 61-го.

Игровые дни: 4-6, 8-10, 12-14 июня. Выходные: 7, 11 июня.

Движение по турам

Турнирная таблица

Примечания 

2019
2019 год в шахматах
Шахматные турниры в Норвегии
Шахматы в Норвегии